Abyad (; deutsch ‚weiß‘) ist Teil folgender Ortsbezeichnungen:
 Tall Abyad, Stadt und Distrikt im syrischen Gouvernement ar-Raqqa
 Tell Sabi Abyad, historische Siedlungsstätte im Belich-Tal in Nordsyrien
 Tell Abyad, Ausgrabungsstätte bei der heutigen ägyptischen Stadt Gilbana auf der Sinai-Halbinsel
 an-Nil al-abyad, sudanesische Provinz